Walldorf steht für:
Orte:
 Walldorf, Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Walldorf (Hessen), Teilstadt von Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Walldorf (Meiningen), Ortsteil von Meiningen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Podlesí (Sněžné), deutsch Walldorf, Ortsteil von Sněžné, Tschechien

Bahnhöfe:

Walldorf ist der Name folgender Personen:
 Benno Walldorf (1928–1985), deutscher Maler
 Botho Walldorf (* 1945), deutscher Fotograf und Heimatforscher
 Friedemann Walldorf (* 1964), deutscher evangelischer Theologe
 Hans Walldorf, Pseudonym von Erich Loest (1926–2013), deutscher Schriftsteller
 Marcel Walldorf (* 1983), deutscher Plastiker und Videokünstler

Siehe auch:
 Waldorf (Begriffsklärung)
 Walddorf (Begriffsklärung)
 Wallendorf (Begriffsklärung)
 Wallerdorf (Begriffsklärung)